C11H13NO3 – formula molecolare del metilone
C11H13NO3 – formula molecolare del toloxatone

Formule molecolari